Zur Krone steht für:

 Hotel zur Krone (Arnsberg), Gebäude in Arnsberg, Nordrhein-Westfalen
 Gasthaus zur Krone, mehrere Gasthäuser
 Gasthof zur Krone, mehrere Gasthöfe
 Haus zur Krone